Lipoveni se poate referi la:

 Lipoveni - grup etnic slav
 Lipoveni - sat din Județul Suceava, România
 Lipoveni - localitate centru de comună din raionul Cimișlia, Republica Moldova
 Lipoveni - locuitori ai orașului Lipova, județul Arad

Vezi și 
 Lipova (dezambiguizare)
 Lipovăț (dezambiguizare)
 Lipovanca